Latin America Tour pode-se referir às turnês:

Latin America Tour - Turnê da cantora e compositora estadunidense Christina Aguilera.
Latin America Tour - Turnê da banda inglesa de rock alternativo Coldplay.

Desambiguação